L'immaginario o Quantità immaginarie – racconto di Isaac Asimov
L'immaginario (singolo) – singolo musicale cantato da Veronica Ventavoli
L'immaginario (Jean-Paul Sartre) – saggio filosofico di Jean-Paul Sartre